Церковь Рождества Богородицы () — православный храм в деревне Гудевичи, Гродненская область, Белоруссия. Относится к Гродненской епархии. Храм построен в 1852 году (встречается и другая дата — 1877 год).

История 
Нынешняя каменная церковь была построена в 1852 году по проекту Виктора Михаэлиса и освящена в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

В военное время церковь не закрывалась, хотя при этом была попытка закрытия церкви. В польский период в 1938 году в этой церкви священником служил Виталий Железнякович, службы он вёл исключительно на белорусском языке.

После Второй мировой войны сюда приехало НКВД, сначала был арестован сын священника, а позже и сам священник, который был осуждён на 25 лет лагерей.

После смерти Сталина Виталий Железнякович был выпущен из лагеря, но ему было запрещено жить на Родине. Он был вынужден оставить Белоруссию и выехать в Россию.

Архитектура 

Храм Рождества Пресвятой Богородицы освящён в 1852 году. В 1909 году к церкви, с входной стороны, была пристроена трёхъярусная колокольня из кирпича на фундаменте из тёсаного камня.

Примечания

Ссылки 
 .
 Деревня Гудевичи (Мостовский район, Гродненская область, Республика Беларусь) СТВ
 Церковь Рождества Богородицы на globus.tut.by 

Гудевичи
XIX век в Белоруссии
Культовые сооружения, построенные в 1852 году